Iso Lintujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iso Lintujärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (5,39 ha)
Iso Lintujärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (16,3 ha)

Se även
Lintujärvi, sjö i Gällivare kommun,  (41,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn